Себастье́н Лефе́вр (, р. 5 июня 1981) — франкоканадский музыкант, который более известен, как гитарист и бэк-вокалист поп-панк-группы «Simple Plan». Кроме того, он выпустил свой дебютный сольный альбом «You Are Here/Vous Etes Ici» в 2009 году и «Les Robots» в 2011 году.

Детство 
Лефевр рос в городе Лаваль со своими родителями и тремя братьями и сёстрами. Он очень близок к своему старшему брату, Джею Лефебр. У него так же есть две младшие сестры. Родители Себастьена развелись, когда он учился в средней школе. Его мать работает психологом в Восточном Монреале.

Индивидуальный проект 
В начале 2009 года Лефевр записал сольный акустический альбом под названием «You Are Here/Vous Etes Ici». Альбом был выпущен 20 октября. «You Are Here/Vous Etes Ici» полностью отличается от предыдущих совместных работ с Simple Plan, так как является акустическим. Первый сингл «I Fall For You» был выпущен 8 сентября. Клип был опубликован на YouTube.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
  Официальный MySpace
 Официальный сайт группы Simple Plan 

Певцы и певицы Канады
Simple Plan